Оно́пенко — українське прізвище, утворене від Оноп — народно-розмовної форми канонічного імені Онуфрій.

Відомі носії 

 Онопенко Василь Васильович — український політик, Голова Верховного Суду України з 2006 року.
 Онопенко Оксентій Дмитрович — український громадський діяч у Москві.